rating (ekonomia)
 rating (żeglarstwo)